Wee est un verbe anglais qui signifie uriner.

Patronyme 

 Barbara van der Wee (1957-), architecte belge ;
 Bree Wee (1979-), triathlète américaine ;
 Lee Seng Wee (1930-2015), homme d'affaires singapourien ;
 Low Wee Wern (1990-), joueuse malaisienne de squash ;
 Sharon Wee (1977-), joueuse malaisienne de squash ;
 Tan Wee Kiong (1989-), joueur malaisien professionnel de badminton ;
 Wee Kim Wee (1915-2005), homme politique singapourien.

Toponyme 

 Wee Waa, une ville de 2 433 habitants à l'intérieur des terres au Nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie ;
 , page d'homonymie.

Titre d’œuvre 

 Wee Pals, un comic strip humoristique de l'Américain Morrie Turner diffusé depuis le .

Voir aussi 
 

Patronyme malaisien
Patronyme singapourien